Альдеги́докисло́ты — органические гетеротрофные соединения, в молекулах которых содержится как альдегидная, так и карбоксильная группы.

Общая формула соединений:

Номенклатура 
Названия альдегидокислот строятся на основе соответствующих карбоновых кислот с указанием расположения альдегидной группы, но также популярны и тривиальные названия кислот.

Гомологический ряд альдегидокислот начинается с глиоксиловой кислоты (систематическое название которой «2-оксоэтановая кислота»).

Химические свойства 

Химические свойства алльдегидокислот определяются их строением. Так, этим соединениям присущи все свойства, характерные альдегидам (присоединение синильной кислоты, реакция «серебряного зеркала» и т.д.) и карбоновым кислотам (образование солей, сложных эфиров).

Получение 
Для получения альдегидокислот можно применить множество химических реакций, при помощи которых либо в карбоксильное соединение вводится карбонильная группа, либо наоборот — в соединение с альдегидной группой вводится карбоксильная группа.

Так, одним из методов синтеза альдегидокислот является окисление гликолей:

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Карбоновые кислоты
Альдегиды